Виктор Шатских:
 Шатских, Виктор Алексеевич (1946—2003) — полковник КГБ СССР, отец бойца Группы «А» Виктора Шатских.
 Шатских, Виктор Викторович (1969—1991) — лейтенант Группы «А», погибший при захвате здания Комитета по телевидению и радиовещанию Литовской Республики в Вильнюсе.